De naam Maspero kan betrekking hebben op:
 Gaston Maspero (1846-1916), Frans egyptoloog.
 Henri Maspero (1882-1945), Frans sinoloog.